Wiera Orłowa (1894–1977) – radziecka aktorka filmowa 
 Wiera Orłowa (1918–1993) – radziecka aktorka filmowa